Le château de Rochemorin peut faire référence au :

 château de Rochemorin, domaine viticole situé à Martillac en Gironde,
 château de Rochemorin, ancien château en ruines à Saint-Front-d'Alemps en Dordogne.